Timbó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Timbó (ort), Santa Catarina, 
 Timbó (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar